Орієнт () — Схід (макрорегіон), Близький Схід; у широкому значенні — Азія. Саме слово є з латинської «oriens». Походить від дієслова схóдити, «orior». У грецькій мові слово Орієнт значить Анатолія.

Історія 
 Схід (макрорегіон)
 Стародавній Близький Схід
 Східний діоцез (Dioecesis Orientis).
 Орієнтальні церкви
 Східні католицькі церкви
 Орієнтальні православні церкви

Топоніми

Конго 
 Східна провінція (Конго)

Ор'єнте (провінція)

Східний регіон (1997—2015)
 Східний регіон (Марокко)

Оріент — місто, штат Іллінойс
 Оріент — місто, штат Айова
 Оріент — місто, штат Мен
 Оріент — місто, штат Південна Дакота
 Оріент — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Оріент — переписна місцевість, штат Огайо
 Оріент — переписна місцевість, штат Вашингтон

Повна офіційна назва держави — Східна Республіка Уругвай,.

Інше 
 Орієнтальна кішка
 Orient Watch
 Air Orient

Див. також 
 орієнталістика